Сара Рю (; род. 26 января 1979, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская актриса, известная по роли Кармен Феррары в сериале «Лучшие» и Клаудии Кейси в ситкоме «Клава, давай!».

Биография 
Сара Рю родилась 26 января 1979 года в Нью-Йорке. Сара — старшая из двух дочерей своей матери-актрисы и отца-менеджера, поэтому об актёрской профессии она узнала ещё в раннем возрасте. В восемь лет у Сары появился свой агент, который помог ей сняться в дебютном фильме «Ракета на Гибралтар» в роли дочери героя Кевина Спейси. В 1990 году она получила первую телевизионную роль дочери Памелы Рид — Эдды в сериале «Великий». В 1992 году вышел фильм «Похороны Джека» с Бобом Хоскинсом и Морин Стэплтон. Далее последовал телевизионный сериал «Феном», в котором актриса проработала с 1993 по 1994 год.

Семья Рю переехали в Лос-Анджелес. Сара получила постоянную роль секретаря в сериале «Незначительное урегулирование», который принёс ей известность в сезоне 1995—1996 годов. Затем была роль Мелани в сериале «Простая жизнь».

Одной из первых и крупных ролей в большом кино стала роль Виолет в 1999 году в картине «Скользящая жизнь». В том же году Сара появляется в сериале «Зоя, Дункан, Джек и Джейн», в котором играет некрасивую школьницу в инвалидном кресле. Следующей заметной ролью стал молодёжный сериал «Лучшие», в котором актриса исполнила роль толстушки Кармен Феррара. В 1999 году Сара снялась в фильме «Карта мира», снятом по пользовавшемуся спросом роману Джейн Хамилтон, в котором она сыграла роль сокамерницы Сигурни Уивер.

В 2001 году Сара получила небольшую роль медсестры в военной драме «Перл-Харбор». В том же году Сара сыграла роль целеустремлённой поющей и пишущей песни девушки, фанатки Стиви Никс в фильме «Джипси 83».
В 2002 году Сара была утверждена на главную роль в комедийном сериале «Клава, давай!».

Сара снималась в эпизодах таких известных сериалов, как «Два с половиной человека», «Уилл и Грейс», «Надежда Чикаго», «Нед и Стейси», «Жемчужина», «Скорая помощь», «Блоссом», «Розанна», «Теория Большого взрыва». Также Сара принимала участие в различных ток-шоу.

В 2012 −2013 годах она снималась в ситкоме «Кантри в Малибу» с Рибой Макинтайр. В 2015 году она снялась в сериале «Самозванец».

Личная жизнь 
В 2001—2007 годах Сара была замужем за режиссёром, монтажёром, сценаристом и продюсером Мишей Ливингстоном.

С 21 мая 2011 года Сара замужем во второй раз за учителем Кевином Прайсом, с которым она встречалась 4 года до их свадьбы. У супругов есть две дочери — Талула Рю Прайс (род.09.02.2013) и Аделаида Рю Прайс (род. октябрь 2016).

Фильмография 
 1988 — Ракета на Гибралтар / Rocket Gibraltar — Джессика Хэнсон
 1998 — Не могу больше ждать / Can’t Hardly Wait — Землянка
 1999 — Карта мира / The map of the world — Дэбби
 1999—2001 — Лучшие (ТВ)/Popular — Кармен Феррара
 2000 — Уилл и Грейс / Will and Grace — Джойс Адлер
 2001 — Перл-Харбор / Pearl Harbor — Марта
 2001 — Джипси 83 / Gypsy 83 — Джипси Вэйл
 2002 — Клава, давай! / Less Than Perfect — Клаудиа Кейси
 2002 — Звонок / The ring — Няня
 2006 — Идиократия / Idiocracy — генеральный прокурор
 2007 — Два с половиной человека / Two and a Half Men — Наоми
 2007 — Правила совместной жизни / Rules of Engagement — Бренда
 2007 — Медсестры / Nurses — Крис Коренек
 2007 — Частная практика /Private Practice — Шира Коул
 2008 — Теория Большого взрыва / The Big Bang Theory — Стефани
 2008 — Кошмар в конец коридора / Nightmare at the End of the Hall — Кортни
 2008 — Грабь награбленное / Leverage — Марисса Девинс
 2009 — Иствик / Eastwick — Пенни Хиггинс
 2009 — Со школьных лет / Not Since You — Сара Дугинс
 2010 — Во имя Христа / For Christ’s Sake — Кэнди
 2010 — Мой будущий бойфренд / My Future Boyfriend — Элизабет Барретт
 2011 — Дорфман / Dorfman — Деб Дорман
 2012 — Кантри в Малибу / Malibu Country — Ким Сэллинджер
 2015 — Самозванец
 2016 — Кости / Bones — Карен Дэлс — специалист по поведению
 2018 — Лемони Сникет: 33 несчастья / A Series of Unfortunate Events — Оливия Калибан, библиотекарь Пруфрока
 2020 — Американский пирог: Девчонки рулят / American Pie Presents: Girls’ Rules — директор Эллен Фишер

Примечания

Ссылки